Ново-Кыргинская (Новокыргинская) волость — территориальная волость в Бирском уезде Уфимской губернии.

Образована в 1866 году из удмуртских и марийских деревень. В 1896 году волость входила в IV стан и включала 14 деревень.

В 1912 году волость состояла из трёх сельских обществ:
 Ирдугановское (Андреевка, Ирдуганова, Новый Сусадыбаш, Старый Сусадыбаш, Шудимарина),
 Ново-Кыргинское (Барабановка, Верхне-Барабанова, Кильдисан, Новые Кырги, Рабакова),
 Норкановское (Арлян, Банибаш, Каймашабаш, Норканова).

К 1920 году деревни Андреевка, Ирдуган, Новый и Старый Сусадыбаш перешли в состав Черауловской волости, в оставшихся 10 деревнях проживало по данным подворного подсчёта 4576 человек, из которых 3346 (73,1 %) удмуртов, 1079 (23,6 %) марийцев, 151 человек других национальностей (башкиры, русские, татары, тептяри, мусульмане).

В 1922 году вошла в состав Бирского кантона, в 1923 году упразднена, по состоянию на 1926 год все её населённые пункты находились в составе Янауловской укрупнённой волости, сейчас — в составе Янаульского района.

Примечания 

Волости Уфимской губернии
Бирский уезд
История Башкортостана